Vapor Trails — семнадцатый студийный альбом канадской рок-группы Rush, был издан в 2002 году. он стал первым диском группы за последние шесть лет (с момента выхода Test for Echo, в 1996 году), из-за личной трагедии, которая постигла барабанщика Нила Пирта в конце 90-х. По словам музыкантов, весь процесс записи был чрезвычайно трудным и продолжался примерно 14 месяцев от начала и до конца, на сегодняшний день это рекорд среди студийных альбомов Rush. Несмотря на споры вокруг его создания и качества звука, альбом получил неплохие отзывы от прессы. В поддержку пластинки был организован масштабный гастрольный тур (первый за шесть лет), в ходе которого группа впервые выступала в Мехико и Бразилии, где они играли перед рекордным количеством зрителей. Альбом получил «золотой» статус на родине музыкантов.

Список композиций

Участники записи 
 Гедди Ли — вокал, бас-гитара
 Алекс Лайфсон — гитары (электрогитара и акустическая), мандолина
 Нил Пирт — ударные, перкуссия

Хит-парады

Примечания

Ссылки 

Альбомы Rush
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Anthem Records